Szwajcaria:
 Delsberg – niemiecka nazwa miasta Delémont
 Delsberg – niemiecka nazwa okręgu (Bezirk) Delémont